Натуральне число 1175
 1175 рік до нашої ери
 1175 рік нашої ери